Карађорђево може бити:
 Карађорђево (Бачка Топола), насеље у општини Бачка Топола
 Карађорђево (Бачка Паланка), насеље у општини Бачка Паланка и
 Банатско Карађорђево, насеље у општини Житиште, у средњем Банату
 Ергела Карађорђево
 Специјални резерват природе Карађорђево, заштићено добро и IBA подручје, на Дунаву код Младенова у општини Бачка Паланка